A 12-a ediție a Campionatului Mondial de Atletism s-a desfășurat la Berlin în Germania între 15-23 august. Gazda a fost Olympiastadion, stadionul echipei Hertha Berlin. Evenimentul, organizat de Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism (IAAF) și de Federația Germană de Atletism (DLV), a dispus de un buget de 45.000.000 euro. Au participat 1895 de sportivi, veniți din 200 de țări.

Organizare
Inițial desemnat orașul gazdă al Campionatului Mondial 2009, Londra, s-a retras în 2001 din cauza dificultăților financiare. În februarie 2002, Federația Germană de Atletism a selectat Berlinul în detrimentul orașelor München, Stuttgartși a altor orașe candidate.. Pe 4 și 5 decembrie 2004, la sesiunea IAAF de la Helsinki, Finlanda, Berlinul este desemnat orașul gazdă, cu 24 de voturi pentru și 2 împotrivă. A fost preferat în fața orașelor Valencia (Spania), Split (Croația), Brisbane (Australia), Bruxelles (Belgia), New Delhi (India), Casablanca (Maroc) și Daegu (Coreea de Sud).

Berlin este cel de-al doilea oraș german care a găzduit un Campionat Mondial de Atletism în aer liber, șaisprezece ani după ce Stuttgart a fost oraș gazdă în 1993. Finlanda (în 1983 și 1995 la Helsinki) și Japonia (1991 la Tokyo și Osaka în 2007) sunt celelalte două națiuni care au mai organizat acest eveniment de două ori.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; AM - record nord-american; AS - record asiatic; RE - record european; OC - record oceanic; SA - record sud-american; RA - record african; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

* Atletul a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Feminin

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Clasamentul pe medalii 

Toate informațiile pe site-ul oficial IAAF.

Participarea României la campionat 
16 atlete au reprezentat România.

 Nicoleta Grasu – disc - locul 3
 Monica Stoian – suliță - locul 3
 Cristina Bujin – triplusalt - locul 6
 Angela Moroșanu – 400 m garduri - locul 8
 Maria Negoiță – suliță - locul 9
 Anca Heltne – greutate - locul 15
 Ana Maria Groza – 20 km marș - locul 15
 Ancuța Bobocel – 3000 m obstacole - locul 17
 Bianca Perie – ciocan - locul 19
 Lidia Șimon – maraton - locul 21
 Claudia Ștef – 20 km marș - locul 23
 Mirela Lavric – 800 m - locul 26
 Andreea Ogrăzeanu – 200 m - locul 27
 Cristina Casandra – 3000 m obstacole - locul 29
 Ana Maria Greceanu – 20 km marș - locul 34
 Nuța Olaru – maraton - locul 59

Participarea Republicii Moldova la campionat 
Șase atleți au reprezentat Republica Moldova.

 Ion Luchianov – 3000 m obstacole - locul 18
 Oxana Juravel – 3000 m obstacole - locul 21
 Olga Cristea – 800 m - locul 23
 Marina Marghieva – ciocan - locul 33
 Vladimir Letnicov – triplusalt - locul 40
 Zalina Marghieva – ciocan -

Note

Legături externe 

  12TH IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS IN ATHLETICS

2009 în sport
2009
Atletism
Berlin